Incestophantes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Andrei V. Tanasevitch 1992. Incestophantes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Incestophantes